Сан-Исидро () — распространённый в испаноязычных странах топоним, в честь Святого Исидора.
 Сан-Исидро — город в Большом Буэнос-Айресе.
 Сан-Исидро — подрайон Мадрида.
 Сан-Исидро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество).
 Сан-Исидро — муниципалитет в Сальвадоре, в департаменте Морасан.
 Сан-Исидро — муниципалитет в Гондурасе, в департаменте Чолутека.
 Сан-Исидро — муниципалитет в Гондурасе, в департаменте Интибука.
 Сан-Исидро — кантон в Коста-Рике.
 Сан-Исидро — посёлок в Мексике, в штате Веракрус, в муниципалитете Актопан.
 Санту-Изидру-де-Пегойнш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сетубал.

Спортивные клубы 
 «Клуб Атлетико Сан-Исидро» — аргентинский спортивный клуб.
 «Сан-Исидро Клуб» — аргентинский регбийный клуб.